Popasne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Popasne (Isjum)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk, siehe Popasne (Nowomoskowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Popasne (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Popasne (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Schtschastja, siehe Popasne (Schtschastja)

siehe auch:
 Popasna